OGU steht für:
 Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg
 Flughafen Ordu-Giresun (IATA-Code), türkischer Flughafen

Ogu steht für:
 Ogu (Nigeria), Ort in Ogu–Bolo, Rivers, Nigeria
 Ogu–Bolo, Local Government Area in Rivers, Nigeria

Ogu ist der Familienname folgender Personen:
 John Ogu (* 1988), nigerianischer Fußballspieler

ogu steht für:
 Ogbronuagum (ISO-639-3-Code), Cross-River-Sprache in Nigeria

Abkürzung